Соревнования по фехтованию на саблях среди мужчин на летних Олимпийских играх 1900 прошли с 23 по 27 июня. Приняли участие 29 спортсменов из семи стран.

Призёры

Соревнование

Первый раунд

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований 
 Краткие результаты